Kuroshio puede hacer referencia a:

 La corriente de Kuroshio.
 La ciudad de Kuroshio, en Japón.
 El Kuroshio, destructor japonés Clase Kagerō hundido en 1943.
 El Kuroshio (SS-501), submarino japonés Clase Gato.
 El Kuroshio (SS-570), submarino japonés Clase Uzushio.
 El Kuroshio (SS-596), submarino japonés Clase Oyashio.